Cheating – comportamenti irregolari negli scacchi
Cheating – comportamenti irregolari nei videogiochi
Cheating – tecnica del body building
Cheating – singolo di John Newman del 2013